Трка на 110 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 30. јуна и 1. јула на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Барселони 2010. није бранио Енди Тарнер из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 33 такмичара из 21 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара на 110 м са препонама 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичари су подељени у пет група. За полуфинале пласирали су се 4 првопласирана из група (КВ) и 4 према постигнутом резултату (кв).,

Ветар:Група 1: -1,2 м/с, Група 2: +0,5 м/с, Група 3: -0,7 м/с, Група 4: -2,0 м/с, Група 5: +1,1 м/с

Полуфинале 
У полуфиналу такмичари су подељени у три групе. За финале пласирали су се 2 првопласирана из група (КВ) и 2 према постигнутом резултату (кв).,

Ветар:Група 1: 0,0 м/2, Група 2: -1,1 м/с, Група 3: -0,3 м/с

Финале 
Ветар: 0,5 м/с,

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 110 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном